Суперкубок Росії з футболу 2009 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 березня 2009 року між чемпіоном Росії Рубіном та володарем кубка Росії ЦСКА.

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Березень 2009
2009 у Росії